Termin -{NAO}- ima više značenja.

 Nitroalkan oksidaza, enzim
 Natrijum oksid, Na2O